Bernhard Nebe ist der Name folgender Personen:

* Bernhard Nebe (Politiker, I), deutscher Politiker, MdL Mecklenburg-Strelitz 
 Bernhard Nebe (Politiker, 1957) (* 1957), deutscher Politiker (SPD), Landrat von Wesel